O Torneio de Amsterdã de 2005 foi a vigésima quinta edição do Torneio de Amsterdã, um torneio amistoso disputado por 4 times de diferentes países. O Arsenal da Inglaterra foi o campeão.

Classificação 

Nota: Cada gol feito acrescenta 1 ponto na classificação.

Jogos

1º dia

2º dia

Ligações externas 
 

2005
2005 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2005